Баттаграм:

 Баттаграм — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Баттаграм — один из 24 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.